Termin  ima više značenja.

 Antranilatna sintaza, enzim
 Vremenski-rešena fotonska emisija ()